Robert Campbell peut désigner :
 Robert Campbell (1808-1894), trappeur et explorateur du Yukon 
 Robert Campbell (1818-1887), homme politique canadien en Ontario
 Robert Wright Campbell (1927-2000), écrivain et scénariste américain, auteur de roman policier
 Robert Adam Campbell (18?-19?), homme politique canadien en Ontario

Divers 
 Robert Campbell Highway